Dysideidae är en familj av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Dysideidae i ordningen Dictyoceratida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Dendroceratida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dysideidae 81 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Dysideidae